El pescador puede referirse a:

El pescador, pintura de Joaquín Sorolla
El pescador, pintura de Jozef Israëls